Трип — психоделический опыт
 «Трип» (англ. The Trip) — американский фильм-драма 1967 года режиссёра Роджера Кормана
 Трип, Роберт (1973—2014) — новозеландский актёр
 Трип Такер — персонаж научно-фантастического телевизионного сериала «Звёздный путь: Энтерпрайз»

См. также 
 Бэд-трип
 Трип-рок
 Трип-сталь
 Трип-хоп
 Трипп